Вовча́нське — село в Україні, у Васильківській селищній територіальній громаді Васильківського району Дніпропетровської області. Населення становить 274 особи.

Географія 
Село Вовчанське розташоване в центральній частині Васильківського району на річці Вовча. На півдні межує з селом Дебальцеве на півночі з смт Васильківка та на заході з селом Перевальське. Поруч проходить автомобільна дорога .

Економіка 
Поблизу села знаходиться Вовчанське родовище (титан–цирконієві розсипи) загальної площі 3,3 км².

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 
 Потенціал Дніпропетровської області для реалізації проектів Кіотського протоколу

Села Дніпропетровської області